Hvidovre Kommune er en københavnsk forstadskommune under Region Hovedstaden.

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 er kommunen forblevet selvstændig.

Hvidovre Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 1970 af sognene:
 Avedøre Sogn (Smørum Herred)
 Hvidovre Sogn (Sokkelund Herred)
 Risbjerg Sogn (Sokkelund Herred)
 Strandmarks Sogn (Sokkelund Herred)
 
I 1842-1857 var Hvidovre en del af Frederiksberg-Hvidovre sognekommune. I 1858 blev Hvidovre en selvstændig kommune. 1901 blev Valby og Vigerslev afstået til Københavns Kommune. I 1974 blev Avedøre Sogn overført til Hvidovre Kommune fra Glostrup Kommune.
 
Ved kommunalvalget 15. november 2005 fik kommunalbestyrelsen socialdemokratisk flertal, og efter kommunalvalget 16. november 2021 fik kommunen efter 96 år for første gang en borgmester fra et andet parti, nemlig Anders Wolf Andresen fra Socialistisk Folkeparti.

Geografi 
Bydelene Avedøre og Friheden (Hvidovre), samt Hvidovre Nord, hører også ind under Hvidovre Kommune.

Kommunen har en række forskellige villakvarterer, bl.a. Risbjergkvarteret, Svendebjergkvarteret, Strandmarkskvarteret og Grækerkvarteret.

Politik 
Siden 1. januar 2022 har byens borgmester været SF'eren Anders Wolf Andresen. Før ham sad Helle Moesgaard Adelborg på posten, som overtog efter Milton Graff Pedersen, der ligesom sin forgænger fratrådte borgmesterposten på grund af problemer med helbredet.

Byens borgmester gennem 14 år, Britta Christensen, valgte i oktober måned 2007 at fratræde borgmesterposten på grund af helbredsproblemer.

Mandatfordeling

Borgmestre 
Før kommunereform:

Efter kommunereform:

Transport 
Hvidovre kommune grænser op til Valby i Københavns Kommune, Rødovre Kommune og Brøndby Kommune.
Med bus eller S-tog er beboerne retur fra City på ganske kort tid. S-togsstationerne Hvidovre, Rødovre, Åmarken, Friheden og Avedøre betjener Hvidovre kommune.
Holbæk Motorvejen (rute 21) starter i Hvidovre Kommune.

Sport 
Hvidovre har flere fodboldhold bl.a. Hvidovre IF som tidligere var i superligaen, og Rosenhøj Boldklub som bl.a. har produceret den senere landsholdsspiller Daniel Agger

Sejlsport 
Hvidovre Havn har fostret mange sejlertalenter gennem tiderne, den ligger beskyttet mod Kalveboderne mellem Sjællandsbroen og Amagerbroen. Denne ideelle placering gør, at klubben har et succesfuldt ungdomsarbejde.

Vintersport 
Frihedens Idrætscenter er kendt for sine 3 vintersportshaller med curling, ishockey og kunstskøjteløb. Centret er hjemmebane for Metalliga-holdet Hvidovre Fighters.

Trivia 
Vejnavneskiltene i Hvidovre Kommune er hvide med røde bogstaver, mens nabokommunen Rødovre bruger røde skilte med hvide bogstaver.

Statistisk kilde 
 statistikbanken.dk Danmarks Statistik

Se også 
 Hvidovre

Links 
 Hvidovre kommune

Eksterne kilder/henvisninger 

 
Kommuner i Region Hovedstaden
Kommuner med Gentofte-status